Tieshan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tieshan (socken i Kina, Hunan), 
 Tieshan (socken i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar